Józef Zawadzki (1781–1838) – wileński wydawca i drukarz
 Józef Zawadzki (1818–1886) – wydawca i drukarz, prezydent Kijowa
 Józef Zawadzki (1847–1903) – księgarz
 Józef Zawadzki (1886–1951) – fizykochemik, rektor Politechniki Warszawskiej, ojciec Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
 Józef Zawadzki (1865-1937) – lekarz
 Józef Zawadzki (1898–1940) – porucznik Wojska Polskiego